From Russia with Love ist 
 der Originaltitel des 1963 veröffentlichten Film James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau
 der Name des Titelsongs von Matt Monro, siehe From Russia with Love (Lied)
 der Name des Soundtracks des gleichnamigen Films, siehe From Russia with Love (Original Motion Picture Soundtrack)